Příjmení Maurer nese více osobností:

 Andreas Haider-Maurer (* 1987) – rakouský profesionální tenista
 Ferdinand Maurer (1866–1927) – rakousko-uherský státní úředník a spisovatel
 Ion Gheorghe Maurer (1902–2000) – rumunský politik, právník, prezident Prozatímního prezidia Rumunské lidové republiky v letech 1958–1961
 Iveta Maurerová (* 1998) – česká modelka, Miss ČR
 Jacob Maurer (1826–1887) – německý krajinář a rytec
 Július Maurer (1896–1961) – slovenský a československý politik
 Matthias Maurer (* 1970) – německý astronaut
 Michaela Maurerová (* 1979) – česká moderátorka a herečka
 Viktor Maurer (1932–2010) – český herec

Externí odkazy